Heweliusz ist der Familienname folgender Personen:

 Elżbieta Koopman Heweliusz (1647–1693), Astronomin, siehe Elisabeth Hevelius

Heweliusz ist außerdem die Bezeichnung für:
 einen polnischen Satelliten, siehe BRITE
 Jan Heweliusz (Schiff), ein polnisches Fährschiff

Siehe auch:
 Heweliuszbrunnen in Danzig 
 Jan-Heweliusz-Denkmal, zwei Denkmäler in der Danziger Altstadt 
 Hevelius